Stara Żelazna – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Daszyna
 Stara Żelazna – dawna nazwa wsi Żelazna Stara w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Magnuszew